Zinsberg ist der Name folgender Orte:

 Zinsberg (Malching), Ortslage der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Zinsberg (Gemeinde Kapfenstein), Ortsteil von Kapfenstein, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

 Zinsberg (1664 m), Berg im Brixental, Tirol